Loose Cannons (1990) - Amerikaanse komedie uit 1990
 Loose Cannons (2010) - Italiaanse komedie uit 2010